Positive Temperature Coefficient (Positiv temperaturkoefficient) eller PTC är ett motstånd som är temperaturberoende. Den ger hög resistans då det är varmt och låg resistans då det är kallt.

Se även
Termistor
Negative Temperature Coefficient

Externa länkar 

Elektriska komponenter

en:Temperature coefficient#Positive temperature coefficient of resistance